Het tennistoernooi US Open werd in 1989 bij de mannen voor de 109e keer gehouden. De als tweede geplaatste West-Duitser Boris Becker won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl met 7-6, 1-6, 6-3 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ivan Lendl (finale)
  Boris Becker (winnaar)
  Stefan Edberg (vierde ronde)
  John McEnroe (tweede ronde)
  Mats Wilander (tweede ronde)
  Andre Agassi (halve finale)
  Michael Chang (vierde ronde)
  Brad Gilbert (eerste ronde)

  Tim Mayotte (kwartfinale)
  Alberto Mancini (vierde ronde)
  Jay Berger (kwartfinale)
  Emilio Sánchez (derde ronde)
  Jimmy Connors (kwartfinale)
  Aaron Krickstein (halve finale)
  Carl-Uwe Steeb (derde ronde)
  Andrej Tsjesnokov (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1989, mannenenkelspel

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1989